Le Clan Asano, famille de samouraïs ;

 La Famille Asano, personnages du manga L'Habitant de l'infini ;
Hiroyuki Asano, sculpteur contemporain (né en 1963)

 Inio Asano, mangaka (né en 1980) ;
 Masumi Asano, seiyū (née en 1977) ;
 Mayumi Asano, seiyū (née en 1969) ;
 Shirō Asano, pionnier du cinéma japonais ;
 Shirō Asano, gouverneur de la préfecture de Miyagi ;
 Tadanobu Asano, acteur (né en 1973) ;
 Yoshinaga Asano, membre du clan Asano (1573-1613).

Patronyme japonais